Azizbekov kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Zarrit'ap', ort, Vajots Dzor, 
 Vayk', ort, Vajots Dzor,

Azerbajdzjan 

 Azizbekovo (ort i Azerbajdzjan), Goranboj, 
 Azizbekov (ort i Azerbajdzjan), Goygol Rayon, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar